José Mari (n. 1978), calciatore spagnolo
José María García Lafuente (n. 1971), calciatore spagnolo
José Mari Bakero (n. 1963), calciatore spagnolo
José María Martín Bejarano-Serrano (n. 1987), calciatore spagnolo